

Geografia 
 Ranzi – frazione del comune di Pietra Ligure, in provincia di Savona

Persone 
 Andrea Ranzi (1810-1859) – chirurgo italiano
 Elói José Ranzi (1941) – politico brasiliano
 Francesco Ranzi (1816-1882) – imprenditore edile italiano
 Fritz Ranzi (1909-1977) – storico austriaco
 Galatea Ranzi (1967) – attrice italiana
 Gian Matteo Ranzi (1948) – ex lottatore italiano
 Guglielmo Ranzi (1859-1932) – letterato e irredentista italiano
 Silvio Ranzi (1902-1996) – biologo italiano
 Ubaldo Ranzi (1970) – ex multiplista e bobbista italiano